Danica (mitologija), lik iz slavenske mitologije

Časopisi:
 Danica (časopis), hrvatski časopis koji je u 19. stoljeću pokrenuo Ljudevit Gaj
 Danica (kalendar), hrvatski katolički kalendar koji  HKD sv. Jeronima izdaje od 1869.
 Subotička Danica, list koji je izlazio u Subotici
 Danica (Chicago), hrvatski iseljenički list
 Danica (Budimpešta), list koji su pokrenuli Ivan Paštrović i Ivan Petreš

Ostalo:
 Danica (logor), koncentracijski logor (NDH) kod Koprivnice 
 zvijezda Danica, narodni naziv za planet Veneru
 Danica (ime) – žensko ime

Izvori